Horodkiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Horodkiwka (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
 Horodkiwka (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Horodkiwka (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch